2 miejscowości w Polsce: 
 Mikołajowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole 
 Mikołajowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wierzchosławice